dobre życie (etyka) - podstawowe pojęcie etyczne, wartość i cel moralny,
 Dobre życie – francusko-hiszpański film z 1996 roku w reżyserii Davida Trueby
 Dobre życie – chilijski film dramatyczny z 2008 roku w reżyserii Andrésa Wooda